Irlanda se puede referir a:

Irlanda, una isla europea donde se ubican:
Irlanda, Estado soberano actual que ocupa la mayor parte de la isla.
Irlanda del Norte, nación constitutiva del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
 Irlanda del Sur, entidad autónoma prevista en la Ley de Gobierno de Irlanda de 1920.
 Reino de Irlanda, reino cuya existencia transcurrió entre 1541 y 1801.
 Señorío de Irlanda, Estado nominativo creado a inicios de la invasión normanda.
 Irlanda normanda
 Irlanda celta, orden político de la isla hasta la Reconquista Tudor en 1607.

Otros topónimos 
 Nueva Irlanda, isla de Papúa Nueva Guinea al oeste del océano Pacífico.
 Provincia de Nueva Irlanda, provincia más nororiental de Papúa Nueva Guinea.
 Plaza Irlanda, una plaza del barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires.